(3317) Парис () — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L, в 60° позади планеты, принадлежащий к редкому спектральному классу T. Он был открыт 26 мая 1984 года американскими астрономами Кэролин Шумейкер и Юджином Шумейкером в Паломарской обсерватории и назван в честь персонажа древнегреческой мифологии, участника Троянской войны Париса, сын Приама и Гекубы.

Фотометрические наблюдения, проведённые в 1998 году, позволили получить кривые блеска этого тела, из которых следовало, что период вращения астероида вокруг своей оси равняется 7,082 ± 0,004 часам, с изменением блеска по мере вращения 0,10 ± 0,01 m.

См. также 
 Список астероидов (3301—3400)
 Классификации малых планет
 Список троянских астероидов («греки»)
 Список троянских астероидов («троянцы»)

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 100 до 200 км
Астероиды, открытые Кэролин Шумейкер
Названия астероидов из древнегреческой мифологии